Княгининская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Княгининская волость (Вилейский уезд) — в составе Виленской губернии
 Княгининская волость (Дубенский уезд) — в составе Волынской губернии
 Княгининская волость (Княгининский уезд) — в составе Нижегородской губернии